Havok es un término que puede referirse a:

 Havok (banda), banda de thrash metal norteamericana.
 Havok (Telekinesys Research), compañía de software.
 Havok Game Dynamics SDK, motor de físicas utilizado en videojuegos creado por la citada compañía.
 Havok, personaje de ficción de Marvel Comics.